Seuneubok Simpang (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Seuneubok Simpang (Banda Alam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing